Вашаки́дзе () — грузинская фамилия. 

 Известные носители
 Вашакидзе, Борис Ильич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда (1971), полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).
 Вашакидзе, Илья Иванович — советский виноградарь в Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Вашакидзе, Михаил Александрович (1909—1956) — грузинский астроном.
 Вашакидзе, Тамаз Ремович (род. 1961) — артист балета, хореограф.
 Вашакидзе, Тарас Давидович — русский и грузинский военный деятель, георгиевский кавалер

Топонимы:
 Вашакидзе — кратер на обратной стороне Луны.